Gyptner ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Gyptner (1901–1972), deutscher KJVD-Funktionär und Diplomat
 Rudolf Gyptner (1923–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer